Tabay bezeichnet:

 Tabay (Corrientes), Ort in Argentinien
 Saltos del Tabay, Wasserfall in Argentinien
 Arroyo Tabay, Fluss in Argentinien
 Tabay (Mérida), Stadt in Venezuela

Siehe auch:
 Tabai